Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Andrea Jaeger (Campionessa)
 Virginia Ruzici (finale)
 Mima Jaušovec (semifinali)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Joanne Russell (terzo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

 Mary Lou Daniels (secondo turno)
 Sandy Collins (primo turno)
 Renée Richards (secondo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Assente
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1981